… und führe uns nicht in Versuchung  steht für:

 Und führe uns nicht in Versuchung (1917), deutscher Film von Richard Eichberg
 … und führe uns nicht in Versuchung (1957), deutscher Film von Rolf Hansen